Склад збірної Сербії та Чорногорії на чемпіонаті світу 2006 

Докладніше...Сербія та Чорногорія
С 2006